Натуральне число 388
 388 рік до нашої ери
 388 рік нашої ери